Spruill est un nom de famille notamment porté par :

  (1934-1996), guitariste américain ;
  (1991-), joueur américain de football américain ;
 Shannon Spruill (1975-2021), catcheuse américaine connue sous le nom de Daffney ;
 Zeke Spruill (1989-), joueur de baseball américain.